La torre in via dello Sprone si trova in una corte interna in via dello Sprone 1/6 a Firenze.

Descrizione 
La torre, che si trova nell'area della casa progettata da Giovanni Michelucci, si eleva per cinque piani, con all'ultimo una loggetta coperta a doppio spiovente.

Nella muratura, oggi intonacata, sono stati lasciati a vista alcuni elementi architettonici, come resti di archi, monofore e parti dell'originario rivestimento a filaretto in pietraforte, le cui cave si trovavano nel vicino giardino di Boboli. Sul lato breve si notano due monofore sovrapposte (di cui una con arco e architrave) di dimensione variabile, e un grande portale che un tempo doveva fungere da accesso, oggi tamponato.

Il lato nord invece presenta al piano terreno una piccola finestra inginocchiata, posteriore alla seconda metà del XVI secolo, ed alcune piccole aperture rettangolari o ad arco, tipiche nelle loro ridotte dimensioni dell'architettura militare delle case-torri del XIII-inizio XIV secolo. Oggi vi si trovano abitazioni private.

Via dello Sprone